Kevin Curren e Steve Denton hanno battuto in finale Victor Amaya e Hank Pfister 6-2, 6-7, 5-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (quarti di finale)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (Campioni)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (finale)
 Heinz Günthardt /  Cássio Motta (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (semifinali)

 Chris Lewis /  Paul McNamee (primo turno)
 Fritz Buehning /  Johan Kriek (terzo turno)
 Bob Lutz /  Stan Smith (primo turno)
 Wojciech Fibak /  John Fitzgerald (terzo turno)
 Steve Meister /  Craig Wittus (terzo turno)
 Andy Andrews /  John Sadri (primo turno)
 Tim Mayotte /  Tim Wilkison (primo turno)
 John Lloyd /  Dick Stockton (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1982